Теорема Грушко о разложении даёт единственное разложение конечно порождённой группы в свободное произведение групп.

Доказана Игорем Александровичем Грушко в 1940 году и независимо  в 1943 году.

Эта теорема является теоретико-групповым аналогом теоремы Кнесера о разложении для 3-мерных многообразий, которая утверждает, что  любое замкнутое 3-мерное многообразие представляется как связная сумма неприводимых 3-мерных многообразий.

Формулировка 

Любая нетривиальная конечно порожденная группа  может быть разложена как свободное произведение
,
где каждая из группа  нетривиальна и не свободная (в частности не бесконечная циклическая группа), и  — свободная группа ранга .
Более того, это разложение единственно с точностью до перестановки.

Замечания 
 Существование разложения следует из теоремы Глушко о том, что ранг свободного произведения конечнопорождённых групп равен сумме рангов; то есть

 для любой пары конечнопорождённых групп  и . Единственность требует дополнительного рассуждения.

Литература 
 
 B. H. Neumann. On the number of generators of a free product.  Journal of the London Mathematical Society, vol 18, (1943), pp. 12—20.

Геометрическая теория групп
Маломерная топология
Теоремы теории групп